Reykjarfjörður kan syfta på följande platser:

Island 

 Reykjarfjörður, Strandir, fjord i Västfjordarna, 
 Reykjarfjörður, Ísafjarðardjúp, fjord i Västfjordarna, 
 Reykjarfjörður, Arnarfjörður, fjord i Västfjordarna, 
 Reykjarfjörður nyrðri, fjord i Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar